Halanaerobiales — порядок бактерій. Належать до класу Clostridia та охоплює дві родини — Halanaerobiaceae та Halobacteroidaceae.

Опис 
Halanaerobiales — галофільні облігатні анаероби з ферментативним або гомоацетогенним метаболізмом.

Роди 
 Родина Halanaerobiaceae Oren et al. 1984
 Halarsenatibacter Switzer Blum et al. 2010
 Halothermothrix orenii Cayol et al. 1994
 Halocella Simankova et al. 1994
 Halanaerobium Zeikus et al. 1984
 Родина Halobacteroidaceae Zhilina and Rainey 1995
 Acetohalobium Zhilina and Zavarzin 1990
 Halanaerobacter Liaw and Mah 1996
 Halanaerobaculum Hedi et al. 2009
 Halobacteroides Oren et al. 1984
 Halonatronum Zhilina et al. 2001
 Natroniella Zhilina et al. 1996
 Orenia Rainey and Stackebrandt 1995
 Selenihalanaerobacter Switzer Blum et al. 2001
 Sporohalobacter Oren et al. 1988

Примітки 

Firmicutes
Порядки бактерій